Alfons III. Portugalský (portugalsky Afonso III de Portugal, španělsky Alfonso III de Borgoña, francouzsky Alphonse le Boulonnais , 5. května 1210, Coimbra – 16. února 1279, tamtéž) zvaný Boloňan nebo Reformátor, byl hrabě z Boulogne a portugalský král. Jako první užíval titul král Portugalska a Algarve.

Život 
Šlo o druhorozeného syna krále Alfonse II. Tlustého a jeho choti, kastilské infantky Urraky. Mládí strávil v Dánsku a na francouzském dvoře své tety Blanky měl jistý politický vliv. Roku 1238 či 1239 se výhodně oženil s Matyldou, bohatou ovdovělou dědičkou hrabství Boulogne, a stal se tak francouzským hrabětem.

Začal zasahovat do vnitřních záležitostí Portugalského království, kde vládl jeho starší bratr Sancho II. Nespokojená šlechta se spojila s církví a pokusila se na trůn dosadit Alfonse. V březnu 1245 obžaloval papež Inocenc IV. v bule Inter alia desiderabilia Alfonsova bratra z nejhorších zločinů, označil jej za "zbytečného krále" (rex inutilis) a Alfonse za "správce a ochránce" království, čímž Sancha v podstatě sesadil. Sancho opustil zemi a roku 1248 v Toledu zemřel.

Na opuštěný portugalský trůn nastoupil Alfons. Vzdal se francouzského hrabství a roku 1253 se, i přes existenci manželství s Matyldou z Boulogne žijící ve Francii, oženil s Beatrix, mladinkou levobočnou dcerou sousedního krále Alfonse Kastilského. Matylda si stěžovala u papeže a Alexandr IV. vyřkl nad oblastmi království, kde král se svou mladou chotí pobýval, interdikt. Alfons nutně potřeboval legitimního následníka trůnu a papežskému nátlaku se nepodvolil. Patová situace se vyřešila Matyldinou smrtí roku 1258. Beatrix porodila staršímu manželovi osm legitimních potomků a přežila jej téměř o čtvrt století, byli společně pohřbeni v cisterciáckém klášteře Alcobaça.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Dynastie Burgundsko-Portugalská
Portugalští infanti
Hrabata z Mortain
Hrabata z Dammartinu
Hrabata z Aumale
Hrabata z Boulogne
Portugalští králové
Katoličtí panovníci
Účastníci reconquisty
Portugalští římští katolíci
Narození v roce 1210
Narození 5. května
Narození v Coimbře
Úmrtí v roce 1279
Úmrtí 16. února
Úmrtí v Coimbře
Pohřbení v klášteře Alcobaça
Muži